een Canadees hordeloper, zie Earl Thomson (atleet)
 een Amerikaans ruiter, zie Earl Thomson (ruiter)